

Sigle 

 Associazione elettrotecnica italiana
 Alleanza evangelica italiana
 AEI Perego – è una industria di campane
 Associated Electrical Industries
 Automatisme et electricité industrielle

Geologia 
 AEI – Sintema emiliano-romagnolo inferiore – sintema stratigrafico dell'Emilia-Romagna